Боре́ц вью́щийся, или Акони́т вью́щийся () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Другие названия: «пьяный корень», «филичёва трава», «стоерос синий»; по-алтайски — «кок-чечек».

Распространение и экология 

Ареал вида охватывает юг Западной и Восточную Сибирь, Приморский край, Монголию, северные провинции Китая и Корею.

Произрастает в лесной зоне по лесам, их опушкам, сограм, уремам, высокотравным, суходольным и поемным лугам, окраинам болот; встречается и в близлежащих частях степной области.

Ботаническое описание 
Клубни от яйцевидной до веретенообразной формы, мелкие, длиной 1,5—2,5 см и толщиной 0,5—1,3 см.

Стебель вьющийся, или же только в верхней части извилистый, реже прямой, высотой от 45 до 115 см, у вьющихся экземпляров до 4 м, голый или со слабым опушением.

Листья длиной 3—9,5 см, шириной 5—15 см, до основания трижды— или пятирассечённые, почти сложные, тройчато- или перисто-надрезанные на линейно-ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, цельнокрайные или зубчатые дольки, первичные доли иногда на черешках.

Цветки довольно крупные, длиной 2—3 см, тёмно-синие, собраны в кисть или метёлку 12—20 см длиной. Шлем закруглённо-конический, высотой 15—18 мм, несколько больше ширины. Нектарники на прямых или немного изогнутых ноготках, сильно расширенные, мешковидные, на верхушке закруглённые, с коротким тупым шпорцем.

Листовки голые или опушённые. Семена сжато-трёхгранные, по ребрам с широкой прозрачно-пленчатой, нередко зазубренной или с надрезанной каймой.

Цветёт в конце июля — начале августа.

Значение и применение 
Листья поедаются пятнистым оленем  плохо и только летом и осенью. В уссурийской тайге листья в июне изредка поедаются крупно рогатым скотом, а в июле — августе дикими копытными, особенно косулей. Маралами не поедается или поедается случайно. К выпасу не устойчив.

Очень декоративный вид, выращивается в качестве декоративного садового растения.

В народной медицине Алтая используется корень борца вьющегося. На вкус он горький, неприятный, для ослабления его ядовитости квасят в квасу, иногда парят в сусле.

Пьют настой от «родимца», рези в животе, «надсады», простуды, импотенции, сифилисе, различных травмах, запивая молоком. Беременным пить противопоказано. Корень оказывает опьяняющее действие. Его также кладут на больные зубы.

Таксономия 
Вид Борец вьющийся входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия декоративных садовых растений: аконит 

Лютиковые
Флора Азии
Лекарственные растения
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения